Die TBL-Saison 2004/05 war die 39. Spielzeit der Türkiye Basketbol Ligi. 14 Teams, wobei jedes 26 Spiele absolvierte, nahmen daran teil. Die acht besten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs. Es war die letzte Saison mit 14 Mannschaften.

Endstände 

 S = Siege, N = Niederlagen, P = Punkte

Führende der Spielerstatistiken

Play-offs 2005 
Das Viertel- und Halbfinale wird in den Play-off-Runden im Best-of-Five-Modus gespielt.
Das Finale im Best-of-Seven-Modus.

Meister 
 Efes Pilsen Istanbul

2004
Basketballsaison 2004/05